GTD steht für:
 Getting Things Done, Selbstmanagement-Methode von David Allen
 Mercedes-Benz O 405 GTD, Obusfahrzeug
 Golf GTD, deutscher Pkw
 Isotow GTD-350, Hubschrauberturbine
 GTD (Automarke), ehemalige britische Automarke (1983–2004)
 GTD Sports Cars, ehemaliger britischer Automobilhersteller (1984–1985)
 Klimow GTD, Hubschrauber-Gasturbinen, siehe auch Klimow (Unternehmen)
 Geometrical Theory of Diffraction, geometrische Beugungstheorie, eine Erweiterung der geometrischen Optik

Abkürzung